Михаил Хрущов:
 Хрущов, Михаил Михайлович (1890—1972) — советский учёный-триболог, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Хрущов, Михаил Семёнович (1697—до 1756) — российский генерал-лейтенант, участник Русско-шведской войны(1741—1743).